Doerell ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Gustav Doerell (1832–1877), böhmischer Maler der Romantik
 Ernst Gustav Doerell (Agrarwissenschaftler) (1892–1963), deutscher Hochschullehrer, Professor für Bodenkultur